«Ионас» — автомобильный паром под флагом Кипра.
 Ионас, Екатерина Владимировна — российская актриса театра и кино.